

Musica 
 Check It Out – album dei Tavares del 1974
 Check It Out – singolo di Bobby Womack del 1975
 Check It Out – singolo di John Mellencamp del 1988
 Check It Out – singolo di will.i.am e Nicki Minaj

Televisione 
 Il supermercato più pazzo del mondo (Check It Out!) – serie televisiva canadese